Väter und Söhne steht für:

 Väter und Söhne, Roman von Iwan Turgenew aus dem Jahr 1861
 Väter und Söhne (1957), italienischer Spielfilm aus dem Jahr 1957
 Väter und Söhne (1986), Fernseh-Vierteiler aus dem Jahr 1986
 Väter & Söhne (Ostrock), Bandprojekt aus dem Jahr 2002

Siehe auch:

 Vater und Sohn (Begriffsklärung)
 Tatort: Söhne und Väter